Vuk – prenome maschile slavo 
Vuk – romanzo di István Fekete
 Vuk - Il cucciolo di volpe – film d'animazione del 1981